Il singolare del torneo di tennis ATP German Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Miloslav Mečíř che ha battuto in finale Henrik Sundström 6-4, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (semifinali)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Anders Järryd (secondo turno)
 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Henrik Sundström (finale)
 Libor Pimek (terzo turno)
 Juan Aguilera (terzo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)

 Miloslav Mečíř (campione)
 José Higueras (primo turno)
 Henrik Sundström (semifinali)
 Víctor Pecci (secondo turno)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Martín Jaite (primo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1985